Francis Casey Alcantara e Hsieh Cheng-peng erano i detentori del titolo, ma Hsieh non fa più parte della categoria Junior.
Alcantara fa coppia con Guilherme Clezar.

Justin Eleveld e Jannick Lupescu hanno vinto il torneo battendo in finale Kevin Krawietz e Dominik Schulz, con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Daniel Berta /  Márton Fucsovics (primo turno)
 Kevin Krawietz /  Dominik Schulz (finale)
 Arthur De Greef /  Gianni Mina (secondo turno)
 Huang Liang-chi /  Yasutaka Uchiyama (semifinali)

 Mitchell Frank /  Micke Kontinen (primo turno) 
 Filip Horanský /  Jozef Kovalík (secondo turno) 
 Järryd Chaplin /  Ben Wagland (primo turno) 
 Francis Casey Alcantara /  Guilherme Clezar (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Australian Open 2010